Солон (грец. Σόλων, близько 640 до н. е. — 558 до н. е.) — афінський політик, айсимнет, реформатор і законодавець, елегійний поет доби архаїки.
 3279 Солон (3279 Solon) — астероїд головного поясу.

Солон — місто, штат Айова
 Солон — місто, штат Мен
 Солон — місто, штат Нью-Йорк
 Солон — місто, штат Огайо

Солон-ла-Рю () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Кот-д'Ор.
 Солон-ла-Шапель () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Кот-д'Ор.